Anna-Karin Tornberg (née en 1971), mathématicienne suédoise.
 Johan Tornberg (né en 1973), joueur professionnel suédois de hockey sur glace.